Didaskalia steht für:

 Didaskalia (Zeitschrift), Unterhaltungsbeilage der Tageszeitung Frankfurter Journal
 Didaskalia Apostolorum, frühchristliche Gemeindeordnung in Syrien
 Didaskalia, Gesellschaft ehemaliger Gymnasiasten, siehe Dramatischer Verein Zürich #Geschichte